Ше́ца (Šěca) — серболужицкая фамилия.

 Известные носители
 Шеца, Божидар (1900—1986) — серболужицкий педагог, учёный-ботаник и краевед.
 Шеца, Корла Богувер (1858—1938) — серболужицкий педагог, естествоиспытатель, краевед, писатель и публицист.